DNA, ácido desoxirribonucleico.

Música 
 DNA (banda), banda de punk rock estadunidense formada em 1978
 DNA (álbum de Davi Sacer)
 DNA, álbum do cantor de MPB brasileiro Jorge Vercillo, lançado em 2010
 DNA, álbum da cantora de música pop brasileira Wanessa, lançado em 2011
 "DNA", single do álbum DNA
 DNA Tour, álbum ao vivo da cantora Wanessa, gravado durante a turnê do disco anterior
 DNA, álbum do girl group britânico Little Mix, lançado em 2012
 "DNA", single deste disco.
  "DNA" música do grupo sul-coreano BTS
 DNA, álbum do grupo estadunidense Backstreet Boys lançado em 2019

Cinema 
 DNA (filme), filme de ação estadunidense com Jürgen Prochnow e Mark Dacascos, lançado em 1997

Literatura 
 DNA², história japonesa transformada em mangá

Desambiguações de siglas